El Masters de Xangai 2015, oficialment conegut com a Shanghai Rolex Masters 2015, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries Masters 1000 de l'ATP. La setena edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 18 d'octubre del 2015 al Qi Zhong Tennis Center de Xangai, Xina.

El tennista serbi Novak Đoković va demostrar novament el seu domini sobre el circuit ATP en categoria individual amb el novè títol de l'any i el 57è títol del seu palmarès. Aquest també fou el tercer títol a Xangai en quatre anys (2012 i 2013) i el 25è de categoria Masters de la seva carrera, a només dos de Rafael Nadal que encapçala la llista. La parella formada pel sud-africà Raven Klaasen i el brasiler Marcelo Melo van guanyar el segon títol de l'any i a més en dues setmanes consecutives.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2015
ATP World Tour 2015